Il singolare del Majorca Open 2002 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Alberto Martín era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Gastón Gaudio ha battuto in finale 6–2, 6–3 Jarkko Nieminen.

Teste di serie

  Gustavo Kuerten (quarti di finale)
  Albert Portas (primo turno)
  Sjeng Schalken (primo turno)
  Jarkko Nieminen (finale)

 Agustín Calleri (semifinali) 
 Albert Montañés (secondo turno) 
 Dominik Hrbatý (quarti di finale) 
 Gastón Gaudio (campione)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Open de Tenis Comunidad Valenciana 2002
ATP Tour 2002